Orange City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Orange City (Florida)
Orange City (Iowa)